

Sigle 
 Trappola ionica (Ion Trap) – analizzatore utilizzato nella spettrometria di massa
 Impulse Tracker – software per creare musica digitale

Cinema 
 Cosetta (It) – film del 1927 diretto da Clarence G. Badger
 It – film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di Stephen King
 It - Capitolo due – film del 2019, ispirato alla seconda parte del romanzo di Stephen King

Codici 
 IT – codice vettore IATA di Irtysh Avia, Kingfisher Airlines e Kingfisher Red.
 it – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua italiana
 IT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Italia

Informatica 
Tecnologia dell'informazione – In inglese abbreviato in Information Technology
 .it – dominio di primo livello dell'Italia
 IT – formato file e estensione di Impulse Tracker

Letteratura 
 It – romanzo di Stephen King

Medicina 
 Indice terapeutico – Rapporto tra la dose letale e l'efficacia terapeutica di un farmaco
 Circonvoluzione temporale inferiore – Superficie laterale dell'emisfero cerebrale sinistro, conosciuta anche come corteccia IT

Musica 
 It – etichetta discografica italiana
 It – album musicale dei Pulp del 1983
 It - The Album – album musicale dei Alien Sex Fiend del 1986
 It – pseudonimo con il quale era conosciuto il musicista svedese Tony Särkkä del gruppo black metal degli Abruptum

Personaggi immaginari 
 It – nome con cui compare nelle vignette di Charles Addams il personaggio della famiglia Addams creato nel 1964 meglio noto come Cugino Itt.
 It – personaggio del romanzo di Stephen King, conosciuto anche come Pennywise il Pagliaccio Ballerino o Bob Gray
 It – antagonista minore del film animato Mad Monster Party?
 It – antagonista della serie televisiva Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

Religione 
 Istituzione Teresiana (Institución Teresiana, I.T.) – associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio

Televisione 
 Italia Teen Television – canale satellitare del gruppo Mediaset, conosciuto anche come IT!
 It – miniserie televisiva statunitense del 1990, ispirata all'omonimo romanzo
 IT Crowd – serie tv britannica

Altro 
 IT – Isolato-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico